Legende:

Zur Saison 1982/83 war die Hallen-Bundesliga der Damen neu gebildet worden. Je vier Teams aus der Regionalliga Nord und der Regionalliga West bildeten die Nordgruppe, sechs Teams der Regionalliga Süd und zwei Teams der Regionalliga Berlin die Südgruppe.

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1983 in Leverkusen

Aufstiegsrunden 
Legende:

Aufstiegsrunden in Krefeld (Nord) und Bietigheim (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1982
Hockey 1983